

Pessoas
Charles Francis Brush
Lindsay Gene Abston Brush

Localidades
Brush (Colorado)
Ou ainda:
Brush Creek

Outros
Brush Script - um afamília tipográfica

Desambiguação